Альмендінгер () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Карл Альмендінгер — німецький воєначальник, генерал Вермахту
 Володимир Альмендінгер — російський військовий діяч початку XX століття